U-26 – niemiecki okręt podwodny typu U-23 z okresu I wojny światowej
 U-26 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej SM UB-14; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-26
 U-26 – niemiecki okręt podwodny typu IA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-26 (S175) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-26 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-26 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich